Вилкул — фамилия. Известные носители:
 Вилкул, Александр Юрьевич (род. 1974) — украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр Украины (2012—2014), председатель Днепропетровской облгосадминистрации (2010—2012).
 Вилкул, Юрий Григорьевич (род. 1949) — украинский общественный, политический и государственный деятель, глава Кривого Рога (2010—2020).